Локве () — розпорошене поселення в общині Нова Гориця, Регіон Горишка, Словенія. Висота над рівнем моря: 928,6 м. Це відомий туристичний центр, який служить в основному як місце літнього відпочинку для жителів міста Нова Ґоріца і муніципалітету Горіція (Італія).

Посилання 

 Вебсайт общини Нова Ґоріца
 Статистичне бюро Республіки Словенія, населення общини Нова Ґоріца

Населені пункти Словенії